

Szervezetek 

 FREE (The Dr. Edgar Mitchell Foundation for Research into Extraterrestrial Encounters) - amerikai székhelyű nonprofit szervezet, amely a nem-emberi intelligens lények (földönkívüliek), paranormális jelenségek (ufók, testen-kívüli élmény, halálközeli élmény, szellemidézés, lélek, révülés, tudatos álom, meditáció) és az emberi tudat(osság) közötti összefüggéseket kutatja

Zene

 Free (együttes)

Albumok

 Free (Airto-album)
 Free (Jann Arden-album)
 Free (Rick Astley-album)
 Free (Bonfire-album)
 Free (Concrete Blonde-album)
 Free (Dana International-album)
 Free (Chico DeBarge-album)
 Free (Gavin DeGraw-album)
 Free (For Real-album)
 Free (Free-album)
 Free (David Garrett-album)
 Free (Benny Golson-album)
 Free (Brad Johner-album)
 Free (Libera-album)
 Free (Mao Abe-album)
 Free (Marcus Miller-album)
 Free (Negativland-album)
 Free (OSI-album)
 Free (The Party-album)
 Free (Twin Atlantic-album)
 Free (Planetshakers-album)
 Free (Rivermaya-album)
 Free (Kate Ryan-album)
 Free (Stone-album)
 Free (Kierra Sheard-album)
 Free (Virtue-album)

Dalok

 Free (Chicago-dal)
 Free (Deniece Williams-dal)
 Free (Erika-dal)
 Free (Estelle-dal)
 Free (Haley Rinehart-dal)
 Free (Mao Abe-dal)
 Free (Mýa-dal)
 Free (Natalia Kills-dal)
 Free (Sarah Brightman-dal)
 Free (Stryper-dal)
 Free (Train-dal)
 Free (Ultra Naté-dal)
 Free (Zac Brown Band-dal)